Sebestyén Péter (1968) egyházi író és helytörténész
 Sebestyén Péter (1994) gyorsaságimotor-versenyző